Batken, capoluogo dell'omonima regione e omonimo distretto.
 Batken, una regione del Kirghizistan.
 Batken, un distretto del Kirghizistan.